Almenara se poate referi la:

Almenara, Minas Gerais, un oraș din unitatea federativă Minas Gerais.

Almenara (Spania), un oraș situat în provincia Castellón, Comunitatea Valenciană.
 Almenara de Adaja, un oraș situat în provincia Valladolid,Castilia și León.
 Almenara de Tormes, un oraș situat în provincia Salamanca, Castilia și León.
 Puebla de Almenara, un oraș situat în provincia Cuenca, Castilia-La Mancha.